|-
| 96101 - || 3006 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96102 - || 3054 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96103 - || 3132 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96104 - || 3189 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96105 - || 3225 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96106 - || 3313 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96107 - || 4109 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96108 - || 4167 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96109 - || 4192 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96110 - || 4224 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96111 - || 4243 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96112 - || 5063 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96113 - || 5083 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96114 - || 5088 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96115 - || 5139 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96116 - || 5412 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96117 - || 5458 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96118 - || 1087 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96119 - || 1091 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96120 - || 1114 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96121 - || 1127 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96122 - || 1141 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96123 - || 1184 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96124 - || 2058 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96125 - || 2152 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96126 - || 2174 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96127 - || 2202 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96128 - || 2220 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96129 - || 2248 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96130 - || 2269 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96131 - || 2276 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96132 - || 2354 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96133 - || 2488 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96134 - || 3027 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96135 - || 3054 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96136 - || 3209 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96137 - || 3252 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96138 - || 3277 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96139 - || 3324 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96140 - || 3339 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96141 - || 3359 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96142 - || 3425 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96143 - || 3434 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96144 - || 3466 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96145 - || 3808 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96146 - || 3834 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96147 - || 3851 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96148 - || 3991 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96149 - || 4125 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96150 - || 4158 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96151 - || 4239 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96152 - || 4358 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96153 - || 4651 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96154 - || 5121 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 96155 - || 1973 HA || 27 d'abril, 1973 || Palomar || A. R. Sandage
|-
| 96156 - || 1974 CB || 14 de febrer, 1974 || Harvard Observatory || Harvard Observatory
|-
| 96157 - || || 27 d'octubre, 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 96158 - || || 27 d'octubre, 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 96159 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 96160 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 96161 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 96162 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 96163 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96164 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96165 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96166 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96167 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96168 - || || 3 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96169 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96170 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96171 - || || 8 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96172 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96173 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96174 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96175 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96176 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 96177 - || 1984 BC || 30 de gener, 1984 || Palomar || E. F. Helin, R. S. Dunbar
|-
| 96178 - || || 29 de setembre, 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 96179 - || || 25 de febrer, 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 96180 - || || 16 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 96181 - || || 8 de novembre, 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 96182 - || || 6 de setembre, 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 96183 - || || 27 d'octubre, 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 96184 - || || 28 d'agost, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 96185 - || || 13 de setembre, 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 96186 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96187 - || || 16 d'octubre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96188 - || 1991 GC || 8 d'abril, 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 96189 - || || 6 de juliol, 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 96190 - || || 2 d'agost, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96191 - || || 3 d'octubre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96192 Calgary || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 96193 Edmonton || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 96194 - || || 2 de novembre, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96195 - || || 1 de gener, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96196 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 96197 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 96198 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 96199 - || || 4 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 96200 - || || 25 d'agost, 1992 || Palomar || A. Lowe
|-
6